Tanghin peut désigner de nombreux toponymes :

Burkina Faso 
 dans la province du Kadiogo et la région du Centre :
 Tanghin-Dassouri, un département et une commune de cette province ;
 Tanghin-Dassouri, un village et le chef-lieu de ce département et cette commune ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Saaba ;
 dans la province du Namentenga et la région du Centre-Nord :
 Tanghin, un village du département et la commune de Boulsa ;
 dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord :
 Tanghin, un village du département et la commune de Barsalogho ;
 dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest :
 Tanghin, un village du département et la commune de Bingo ;
 dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud :
 Tanghin, un village du département et la commune de Saponé ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Toécé ;
 dans la province du Zoundwéogo et la région du Centre-Sud :
 Tanghin, un village du département et la commune de Bindé ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Guiba.
 dans la province du Passoré et la région du Nord :
 Tanghin, un village du département et la commune de Bagaré ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Bokin ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Yako ;
 dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central :
 Tanghin, un village du département et la commune de Boudry ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Méguet ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Zoungou ;
 Tanghin-1, un village du département et la commune de Kogho ;
 Tanghin-2, un village du département et la commune de Kogho ;
 dans la province du Kourwéogo et la région du Plateau-Central :
 Tanghin, un village du département et la commune de Niou ;
 Tanghin, un village du département et la commune de Toéghin ;
 dans la province de l'Oubritenga et la région du Plateau-Central :
 Tanghin, un village du département et la commune de Zitenga ;
 Tanghin Kossodo-Peulh, un village du département et la commune de Zitenga ;
 Tanghin-Gombogo, un village du département et la commune de Ziniaré ;
 Tanghin-Goudry, un village du département et la commune de Ziniaré ;
 Tanghin-Niangéghin, un village du département et la commune de Dapélogo.